FUU steht für:
 Fieber Unbekannter Ursache, medizinische Diagnose

fuu steht für:
 Furu (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der zentralsudanischen Sprachen der Kresh-Gruppe in der Demokratischen Republik Kongo

Abkürzung